Niemcy:
 Reitzenhain – dzielnica Marienberga
 Reitzenhain – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Lahn